|-
| 74501 - || || 12 de febrer, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 74502 - || || 19 de febrer, 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 74503 - || || 23 de febrer, 1999 || Val-des-Bois || D. Bergeron
|-
| 74504 - || || 18 de febrer, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 74505 - || 1999 EQ || 6 de març, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 74506 - || || 12 de març, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 74507 - || 1999 FX || 17 de març, 1999 || Caussols || ODAS
|-
| 74508 - || || 16 de març, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 74509 Gillett || || 22 de març, 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| 74510 - || || 20 de març, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74511 - || || 20 de març, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74512 - || || 20 de març, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74513 - || || 16 de març, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 74514 - || || 21 de març, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 74515 - || || 19 de març, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74516 - || || 19 de març, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74517 - || || 19 de març, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74518 - || || 19 de març, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74519 - || || 19 de març, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74520 - || || 19 de març, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74521 - || || 20 de març, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74522 - || || 22 de març, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 74523 - || || 7 d'abril, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 74524 - || || 9 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74525 - || || 6 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74526 - || || 6 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74527 - || || 6 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74528 - || || 6 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74529 - || || 6 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74530 - || || 12 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74531 - || || 12 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74532 - || || 6 d'abril, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 74533 - || || 10 d'abril, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 74534 - || 1999 JA || 1 de maig, 1999 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| 74535 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74536 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74537 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74538 - || || 14 de maig, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 74539 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74540 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74541 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74542 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74543 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74544 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74545 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74546 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74547 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74548 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74549 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74550 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74551 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74552 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74553 - || || 16 de maig, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 74554 - || || 7 de juny, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74555 - || || 4 de juny, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74556 - || || 11 de juny, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 74557 - || || 9 de juny, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74558 - || || 9 de juny, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74559 - || || 10 de juny, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74560 - || || 12 de juny, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74561 - || || 9 de juny, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74562 - || || 9 de juny, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74563 - || 1999 MQ || 20 de juny, 1999 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 74564 - || || 12 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74565 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74566 - || || 10 de juliol, 1999 || Mallorca || A. López, R. Pacheco
|-
| 74567 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74568 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74569 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74570 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74571 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74572 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74573 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74574 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74575 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74576 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74577 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74578 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74579 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74580 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74581 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74582 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74583 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74584 - || || 13 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74585 - || || 12 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74586 - || || 14 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74587 - || || 21 de juliol, 1999 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 74588 - || || 19 de juliol, 1999 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 74589 - || || 16 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74590 - || || 22 de juliol, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 74591 - || || 10 d'agost, 1999 || Ametlla de Mar || J. Nomen
|-
| 74592 - || || 15 d'agost, 1999 || Farpoint || G. Hug
|-
| 74593 - || || 15 d'agost, 1999 || Farpoint || G. Hug
|-
| 74594 - || || 7 d'agost, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 74595 - || 1999 QP || 20 d'agost, 1999 || Farpoint || G. Bell, G. Hug
|-
| 74596 - || 1999 QQ || 20 d'agost, 1999 || Kleť || Kleť
|-
| 74597 - || 1999 RG || 3 de setembre, 1999 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 74598 - || || 5 de setembre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 74599 - || || 6 de setembre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 74600 - || || 2 de setembre, 1999 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
4